Петра Квитова — победительница турнира.

Общая информация 
Одиночный турнир, рассчитанный на 12 участниц, собрал восемь теннисисток из Топ-20. Возглавила это список единственная представительница из первой десятки на турнире Йоханна Конта. По разным причинам на турнир не смогли приехать три теннисистки, которые отобрались на турнир по рейтингу: № 12 в мире Виктория Азаренко, прошлогодняя чемпионка и № 15 Винус Уильямс, а также № 16 Каролина Возняцки. В последний момент с соревнований снялась № 11 в мире Карла Суарес Наварро и её в сетке заменила запасная Тимея Бабош. 

Участницы были разбиты на четыре группы по три теннисистки в каждой. В полуфинал выходила победительница группы. В итоге это сделали Йоханна Конта, Чжан Шуай, Петра Квитова и Элина Свитолина. Финальную пару из них составили Квитова и Свитолина. Победу смогла одержать чешка Квитова, ставшая второй в истории победительнице турнира.

Посев 

  Йоханна Конта (Полуфинал)
  Карла Суарес Наварро (Отказ)
 ' Петра Квитова (Титул)
  Элина Свитолина (Финал)
  Роберта Винчи (Группа)
  Тимея Бачински (Группа)
  Елена Веснина (Группа)
  Саманта Стосур (Группа)
  Барбора Стрыцова (Группа)
  Кики Бертенс (Группа)
  Каролин Гарсия (Группа)
  Чжан Шуай (Полуфинал)

Запасные 

  Тимея Бабош (Заменила Суарес Наварро, Группа)

 Ход турнира 

 Финальные раунды 

 Групповой раунд Золотистым выделен игрок, вышедший в полуфинал''.

Группа Азалия

Группа Камелия

Группа Пион

Группа Роза

Ссылки 
 

Трофей элиты WTA 2016